Всеукраїнська Чаша — футбольний турнір за олімпійською схемою, який проходив у 1925—1928 роках за участі провідних команд Західної України.

Історична довідка 
Про турнір збереглося дуже мало відомостей, більшість даних — у двох статтях, надрукованих у чернівецьких газетах «Зоря» та «Хліборобське слово». Всі чотири розіграші Кубка Західної України з футболу перебували під тиском усіх окупаційних влад, що діяли на цих землях (польської, чехословацької, румунської).

Турніри

1925 рік 
 Чотири команди (11.11–14.11).
 Офіційна назва: Всеукраїнська Чаша.
 Специфіка: ідеологом та натхненником заснування Кубка Західної України став голова УСК Довбуш (Чернівці) Франц Єнджейовський; йому ж, окрім іншого, належить концепція турніру, відповідно до котрої щосезону четверо клубів представляли різні національні регіони.

 Півфінал
 11.11. «Сокіл» (Рівне) — УСК Довбуш (Чернівці) — 2:4
 11.11. «Україна» (Львів) — «Поділля» (Тернопіль) — 1:0
 Фінал
 14.11. УСК Довбуш (Чернівці) — «Україна» (Львів) — 2:1

1926 рік 
 Чотири команди (10—13 листопада).
 Офіційна назва: Всеукраїнська Чаша.
 Спецфіка: другий розіграш підтвердив високий рівень організації, взятий із самого початку; точно втілений у життя намір проводити двохетапні змагання в листопаді, по завершенні осінньої частини сезону, статус же міст-господарів надавали тим, де були кращі погодні умови.

 Півфінал
 10.11. УСК Довбуш (Чернівці) — «Пласт» (Ужгород) — 4:1
 10.11. «Сокіл» (Рівне) — «Україна» (Львів) — 1:3
 Фінал
 13.11. «Україна» (Львів) — УСК Довбуш (Чернівці) — 0:1

1927 рік 
 Чотири команди (09—12 листопада).
 Офіційна назва: Всеукраїнська Чаша.
 Специфіка: заново квартет учасників останнього місяця осені, а для півфіналів та фіналу, за традицією, виділені середа й субота; незмінна також структура заявки, де 11 футболістів, запасний кіпер, наставник і т.зв. «ланковий», якого сьогодні називали б адміністратором або менеджером.

 Півфінал
 09.11. «Україна» (Львів) — «Русь» (Ужгород) — 0:1
 09.11. УСК Довбуш (Чернівці) — «Сокіл» (Рівне) — 5:3
 Фінал
 12.11. «Русь» (Ужгород) — УСК Довбуш (Чернівці) — 3:2

1928 рік 
 Чотири команди (07—10 листопада).
 Офіційна назва: Всеукраїнська Чаша.
 Специфіка: фінальний матч знов обслуговував арбітр Григорій Богемський, дуже відомий форвард у дореволюційній Одесі; після 1928-го Кубок Західної України не розігрували, бо турнір так дратував окупантів, що вони стежили навіть за тим, аби преса майже не писала про нього.

 Півфінал
 07.11. «Сокіл» (Рівне) — УСК Довбуш (Чернівці) — 4:6
 07.11. «Русь» (Ужгород) — «Україна» (Львів) — 2:0
 Фінал
 10.11. УСК Довбуш (Чернівці) — «Русь» (Ужгород) — 3:4

Протоколи фіналів

УСК Довбуш (Чернівці) — «Україна» (Львів) — 2:1 (1:0) 
 14 листопада 1925 року (субота). 14.00. Чернівці. Стадіон «Довбуш». 1000 глядачів.
 Суддя Богемський (Прага).
 «УСК Довбуш (Чернівці)»: Малик, Козуб, Лесько, Айзенбайсер-Ферару, Цопа Т., Попик, Карпович, Тарко С., Кантемір, Тарко В., Морошканич. Тренер Купчанко.
 «Україна», Львів: Труш, Дахнівський, Йойко, Лисик, Дицьо Р., Оприск, Терлецький Г., Кобзяр, Мурський, Гіба, Конашевич. Тренер Верхола.
 Голи: Лесько (10), Карпович (54) — Кобзяр (67).

«Україна» (Львів) — УСК Довбуш (Чернівці) — 0:1 (0:0) 
 13 листопада 1926 року (субота). 15.00. Львів. Стадіон «Український город». 1500 глядачів.
 Суддя Богемський (Прага).
 «Україна», Львів: Труш, Дахнівський, Йойко, Лисик, Дицьо Р., Оприск, Терлецький Г., Кобзяр, Мурський, Гіба, Петрів. Тренер Верхола.
 «УСК Довбуш (Чернівці)»: Чепига, Козуб, Лесько, Цопа О., Цопа Т., Попик, Карпович, Данилевич, Кантемір, Тарко В., Буш. Тренер Купчанко.
 Гол: Буш (78).

«Русь» (Ужгород) — УСК Довбуш (Чернівці) — 3:2 (1:1) 
 12 листопада 1927 року (субота). 12.00. Ужгород. Стадіон ЧсСК. 2500 глядачів.
 Суддя Богемський (Прага).
 «Русь», Ужгород: Бокшай, Гаргай, Іванчо Т., Комар, Матей, Куруць, Шкіряк М., Хома Ф., Криж Й., Шандор М., Хома Й. Тренер Лавришин.
 «УСК Довбуш (Чернівці)»: Попович, Суховерський М., Лесько, Айзенбайсер-Ферару, Цопа О., Попик, Суховерський О., Рибак В., Іванович, Рибак М., Буш. Тренер Купчанко.
 Голи: Криж Й. (7, 49), Куруць (68) — Суховерський О. (3, 87).

УСК Довбуш (Чернівці) — «Русь» (Ужгород) — 3:4 (2:2) 
 10 листопада 1928 року (субота). 13.00. Чернівці. Стадіон «Довбуш». 2000 глядачів.
 Суддя Богемський (Прага).
 «Довбуш», Чернівці: Суховерський А., Суховерський М., Лесько, Айзенбайсер-Ферару, Цопа О., Мигайлюк В., Суховерський О., Рибак В., Іванович, Рибак М., Буш. Тренер Купчанко.
 «Русь», Ужгород: Бокшай, Гаргай, Іванчо Т., Комар, Матей, Куруць, Шкіряк М., Хома Ф., Криж Й., Роман В., Хома Й. Тренер Лавришин.
 Голи: Суховерський О. (19, 39), Буш (56) — Криж Й. (8), Роман В. (28, 47, 71).

Післямова 
У подальші роки відбулась одна спроба організувати схожі змагання: у першій третині вересня 1934-го Чернівці мали приймати турнір до 100-літнього ювілею письменника Юрія Федьковича за участі місцевого «Довбуша» плюс гостей зі Львова («Україна»), Ужгорода («Русь») та Перемишля («Сян»). Проте в останню мить румунська влада скасувала футбольне свято. А 1928-го, рівно за тиждень до фіналу заключного турніру, львівський стадіон «Український город», який належав товариству «Сокіл-Батько», було підпалено.

Цікавий факт 
Приз фіналіста Всеукраїнської Чаші зберігався в краєзнавчому музеї Гусятина (Тернопільщина). Однак у ніч із 24 на 25 серпня 2012 року музей пограбували невідомі зловмисники, які, окрім іншого, поцупили цінну футбольну нагороду.

Див. також 
 Мистецтво ЗУЗ
 Кубок України з футболу
 Кубок УРСР з футболу
 Кубок Радянської України з футболу
 Суперкубок УРСР з футболу
 Динаміада УСРР з футболу
 Чемпіонат Радянської України з футболу

Джерела 
 Газета «Свобода» (Львів) за 20.11.1925, № 47, с. 3
 Газета «Зоря» (Чернівці) за 28.12.1928, № 48, с. 4
 Газета «Хліборобське слово» (Чернівці) за 23.01.1929, № 2, с. 4
 Газета «Український футбол» за 4 липня 2017 року, № 49-50, с. 4-5
 Газета «Український футбол» за 12 вересня 2017 року, № 69-70, с. 8
 Центральний державний архів громадських об’єднань України, фонд 6, опис 2, справа 236, аркуш 15
 Центральний державний архів громадських об’єднань України, фонд 312, опис 1, справа 545, аркуш 4

Посилання 
 Відеофрагменти фіналу 1927 року 
 Відеофрагменти фіналу 1928 року
 Комуністична партія Західної України та її роль у футболі регіону 
 Інформація у буклеті «Маніфестація національного духу…» 
 Інформація у буклеті «Білі плями історії футболу України»
 Немного ретро… Западная Украина. 1920-е 
 СК "Русь" Ужгород — володар всеукраїнської чаші 
 Інформація про Всеукраїнську Чашу на сайті «Мислене древо» 
 Інформація про Всеукраїнську Чашу у фондах Центрального державного електронного архіву України 

Футбольні змагання в Україні